Habte est un patronyme porté par :

 Awet Habte (1997-), athlète érythréen ;
 Robel Kiros Habte (1992-), nageur éthiopien ;
 Solomon Habte (1990-), coureur cycliste soudanais.